Pojem Rula je nejednoznačný a může mít následující významy

Rula (hornina) – přeměněná hornina vzniklá intenzivní regionální přeměnou kyselých vyvřelin (ortoruly) nebo jílovitých usazenin (pararuly).

Rula (vyhláška) – označení starých listinných nařízení (vyhlášek). Například tzv. Berní rula byl název nejstaršího dochovaného katastru (soupisu nemovitostí a výměrů příslušných daní neboli berní z těchto nemovitosti) pro území Čech uzavřeného Ferdinandem III. v roce 1654. Slovo rula souvisí v tomto případě s anglickým slovem „rule“ = pravidlo, vládnutí, které je odvozeno od latinského „rola“ = listina (nařízení, vyhláška) stočená do svitku.

Externí odkazy